Plaats in Indonesië
 Kwangsan (Jumapolo), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Kwangsan (Sedati), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java